Чабаненко — українське прізвище. Вірогідно походить від чабана.

Деякі відомі носії:
 Чабаненко Андрій Трохимович (1909–1986) — радянський військовий діяч, адмірал.
 Чабаненко Віктор Антонович (1937) — український філолог.
 Чабаненко Євгенія Михайлівна (1928) — український радянський політик та громадський діяч.
 Чабаненко Іван Іванович (1900–1972) — український режисер і педагог.
 Чабаненко Іван Ілліч (1925) — український науковець, геолог, академік НАН Україні.

Українські прізвища
Прізвища на -енко